Караелга — название рек в России:

 Караелга (приток Большого Авзяна) — река в Республике Башкортостан.
  — река в Республике Башкортостан.
 Караелга (приток Каранъелги) — река в Республике Башкортостан.
 Караелга (приток Сакмары) — река в Оренбургской области.